Всего 116 команд приняли участие в отборочном турнире Чемпионата мира 1990 года, соревнуясь за 24 путёвки в финальный турнир. , на правах хозяйки турнира, и , как победитель предыдущего турнира, квалифицировались автоматически, оставив всего 22 путёвки.

24 путёвки были разделены на 6 зон:
 Европа (УЕФА): 14 мест, 1 досталась автоматически квалифицировавшейся Италии и 13 были разыграны между 32 командами.
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ): 3,5 места, 1 досталась автоматически квалифицировавшейся Аргентине и 2,5 были разыграны между 9 командами. Команда получавшая 0,5 места должна была участвовать в Межконтинентальных матчах Плей-Офф (против команды из зоны ОФК).
 Северная Америка, Центральная Америка и Карибы (КОНКАКАФ): 2 места, разыгрывались между 16 командами.
 Африка (КАФ): 2 места, разыгрывались между 26 командами.
 Азия (АФК): 2 места, разыгрывались между 26 командами.
 Океания (ОФК): 0,5 места, разыгрывались между 5 странами (включая Израиль и Тайвань). Обладатель 0,5 путёвки попадал в стыковой матч (против команды КОНМЕБОЛ).

Всего 103 команды сыграли хотя бы 1 матч. Всего было сыграно 314 квалификационных матчей, в которых забито 735 мячей (в среднем 2,34 в матче).

Континентальные зоны 
Подробности (даты и результаты матчей, турнирные таблицы) приведены в отдельных статьях по каждой континентальной зоне:
 Европа (УЕФА)
 Группа 1 —  квалифицировалась.
 Группа 2 —  и  квалифицировались.
 Группа 3 —  и  квалифицировались.
 Группа 4 —  и  квалифицировались.
 Группа 5 —  и  квалифицировались.
 Группа 6 —  и  квалифицировались.
 Группа 7 —  и  квалифицировались.
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ)
 Группа 1 —  квалифицировался.
 Группа 2 —  участвовала в Межконтинентальном матче Плей-Офф.
 Группа 3 —  квалифицировалась.
 Северная Америка (КОНКАКАФ)
  и  квалифицировались.
 Африка (КАФ)
  и  квалифицировались.
 Азия (АФК)
  и  квалифицировались.
 Океания (ОФК)
  участвовал в Межконтинентальном матче Плей-Офф.

Межконтинентальные матчи Плей-Офф 
Команды в двух матчах определяли обладателя путёвки.

КОНМЕБОЛ / ОФК 

 победила по сумме двух матчей (1-0).

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА — Отборочный турнир чемпионата мира 1990 (eng.) 
 RSSSF — Отборочный турнир чемпионата мира 1990 (eng.)

Чемпионат мира по футболу 1990
1982